Das Porsche Classic 1985 war ein Tennisturnier der Damen in Filderstadt. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1985 und fand vom 14. bis 20. Oktober 1985 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1985
Tennisturnier in Filderstadt